Верда́ль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 600 км на південь від Парижа, 60 км на схід від Тулузи, 50 км на південь від Альбі.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 
У 2007 році серед 614 осіб у працездатному віці (15-64 років) 416 були активні, 198 — неактивні (показник активності 67,8%, у 1999 році було 72,8%). З 416 активних працювало 356 осіб (204 чоловіки та 152 жінки), безробітних було 60 (24 чоловіки та 36 жінок). Серед 198 неактивних 99 осіб було учнями чи студентами, 35 — пенсіонерами, 64 були неактивними з інших причин.

У 2010 році в муніципалітеті числилось 338 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 862,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Вердаль на сайті французького Національного інституту географії
 Вердаль на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Вердаль на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Вердаль на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Вердаль на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Тарн

Примітки 

Муніципалітети департаменту Тарн